Гукайло — фамилия.

 Гукайло, Александр Фёдорович (род. 1974) — украинский футболист.
 Гукайло, Максим Викторович (род. 1979) — белорусский футболист.